Amerikai Egyesült Államok
 Bishop (Georgia)
 Bishop (Illinois)
 Bishop (Kalifornia)
 Bishop (Maryland)
 Bishop (Virginia és Nyugat-Virginia)
 Bishop (Washington)